Rödsvatten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rödsvatten (Morlanda socken, Bohuslän), sjö i Orusts kommun, 
Rödsvatten, Bohuslän, sjö i Orusts kommun,  (66,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn